Perozes (general) — oficial sassânida do 
  — xá sassânida do 
  — xá sassânida do 

Desambiguações de antropônimos